Alestes hace referencia a varios artículos:

Peces
Alestes
Alestes ansorgii
Alestes baremoze
Alestes bartoni
Alestes batesii
Alestes bouboni
Alestes comptus
Alestes dentex dentex
Alestes dentex
Alestes humilis
Alestes inferus
Alestes liebrechtsii
Alestes macrophthalmus
Alestes peringueyi
Alestes schoutedeni
Alestes stuhlmannii
Alestes taeniurus
Alestes tessmanni
Nematabramis alestes

Aleste
Aleste, banda chilena de pop rock

Videojuegos
Aleste (videojuego)
Aleste 2
Aleste Special
Robo Aleste
Super Aleste